За лучшую песню присуждается множество премий, включая:

Премия «Оскар» за лучшую оригинальную песню
Премия «Выбор критиков» за лучшую песню
Премия «Золотой глобус» за лучшую оригинальную песню
Премия «Грэмми» за лучшую рок-песню
Премия «Грэмми» за лучшую песню, написанную для визуальных медиа
Премия «Грэмми» за лучшую кантри-песню
Премия «Спутник» за лучшую оригинальную песню
Премия MTV Europe Music Award за лучшую песню
Кинопремия MTV за лучший музыкальный момент